Nicole er et pigenavn, der bæres af flere personer.

Personer, der benytter Nicole som kunstnernavn 
 Nicole Seibert – en tysk melodigrandprixvinder og sangerinde, kendt som Nicole
 Nicole (nøgenmodel) – en dansk nøgen- og pornomodel